Dom nad rozlewiskiem – powieść Małgorzaty Kalicińskiej
 Dom nad rozlewiskiem – serial telewizyjny